Blankenhorn ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Blankenhorn (1843–1906), deutscher Önologe
 Bernhard Blankenhorn (* 1945), deutscher Rechtsanwalt und Notar
 Else Blankenhorn (1873–1920), badische Malerin
 Erich Blankenhorn (1878–1963), deutscher Polizeioffizier
 Ernst Blankenhorn (1853–1917), Weingutsbesitzer, Mitglied des Deutschen Reichstags 

 Herbert Blankenhorn (1904–1991), deutscher Diplomat
 Peter Weiss-Blankenhorn (* 1968), deutscher Neurologe
 Richard Blankenhorn (1886–1968), württembergischer Pädagoge und Politiker

Weiterhin bezeichnet Blankenhorn:
 Plankenhorn (Getrumkamm), alternative Schreibung eines  hohen Bergs der Sarntaler Alpen

Siehe auch:
 Burg Blankenhorn
 Blanckenhorn
 Plankenhorn